kruczek – gatunek ptaka z rodziny krukowatych.
 Kruczek – uroczysko
 Jezioro Czarne – jezioro w powiecie wołomińskim zwane też Kruczkiem.
 Limonka i Kruczek – serial animowany

 Osoby o nazwisku Kruczek
 Jacek Kruczek (1960-) – muzyk, dziennikarz
 Łukasz Kruczek (1975-) – polski skoczek narciarski i kombinator norweski, trener
 Maciej Kruczek (1988-) – hokeista
 Marian Kruczek (1927-1983) – rzeźbiarz, wykładowca
 Stanisław Kruczek (1924-2013) – generał
 Teresa Kruczek (1960-) – muzykolog
 Władysław Kruczek (1910-2003) – działacz partyjny i związkowy
 Zygmunt Kruczek – przewodnik turystyczny, krajoznawca